Роберт Джеймс Сойер () — канадский писатель-фантаст.

Биография 
Роберт Сойер родился 29 апреля 1960 года в Оттаве (Онтарио). Окончил университет Райерсона в Торонто. Писательской деятельностью занимается с 1983 года. Его роман «Смертельный эксперимент», получил в 1995 году премию «Небьюла», а роман «Гоминиды» премию «Хьюго» в 2003. Творчество Сойера также отмечено пятью премиями «Аврора» (канадская НФ-премия), японскими, французскими и испанскими НФ-премиями, премией Канадского общества авторов детективных романов и другие. В 2006 году Сойер получил премию им. Джона Кэмпбелла за НФ-роман «Mindscan» 2005 года.

В настоящее время преподаёт основы литературного мастерства в нескольких университетах и выступает с научными комментариями на телевидении.

В начале 2009 года, Сойер снялся в роли ведущего документальной телепередачи «Исследователь сверхъестественного» (Supernatural Investigator), для одного из канадских телеканалов.

Библиография 
 Первым опубликованным романом Роберта Сойера стал роман «Золотое руно» (Golden Fleece) в 1990 году. В нём Сойер показал (но не был первым) практическую малоприменимость Трёх законов роботехники Айзека Азимова.
 Рассказ Сойера «Вы видите, но вы не наблюдаете» (, 1995 год) вошёл в сборник продолжений Шерлока Холмса Мартина Гринберга и Майка Резника — Шерлок Холмс на орбите ().
 Для сборника «Прими красную таблетку. Наука, философия и религия в „Матрице“» (Taking the Red Pill: Science, Philosophy and Religion in The Matrix) в 2003 году написал статью «Искусственный интеллект, научная фантастика и „Матрица“».
 В соавторстве с Дэвидом Герролдом, участвовал в написании книги «На борту „Энтерпрайза“» (Boarding the Enterprise: Transporters, Tribbles, and the Vulcan Death Grip in Gene Rodenberry’s Star Trek, 2006 год), документальном произведении о серии «Звёздный путь».
 Помимо романов, Сойер пишет повести и рассказы. Например, его «Похищенная индивидуальность» (Identity Theft) 2005 года была номинирована на премию «Небьюла» в 2005 году и на «Хьюго» в 2006 году.

Романы 
 1990 год — Золотое руно (Golden Fleece);
 Трилогия Quintaglio Ascension Trilogy:
 1992 год — Far-Seer;
 1993 год — Fossil Hunter;
 1994 год — Foreigner;
 1994 год — Конец эры (End of an Era);
 1995 год — Смертельный эксперимент (Обрести бессмертие) (The Terminal Experiment), номинант премии «Хьюго» в 1996 году;
 1996 год — Старплекс (Starplex), номинант премии «Хьюго» в 1997 году;
 1997 год — Frameshift номинант премии «Хьюго» в 1998 году;
 1997 год — Пришелец и закон (Illegal Alien);
 1998 год — Факторизация человечности (Factoring Humanity), номинант премии «Хьюго» в 1999 году;
 1999 год — Вспомни, что будет (Flashforward), роман стал основой для сериала «Вспомни, что будет» («Мгновения грядущего») c Джозефом Файнсом в главной роли; первый сезон был продемонстрирован на канале ABC осенью 2009 года, с отставанием на одну неделю транслировался российским Первым каналом;
 2001 год — Вычисление Бога (Calculating God), номинант премии «Хьюго» в 2001 году;
 трилогия Neanderthal Parallax:
 2002 год — Гоминиды (Hominids), лауреат премии «Хьюго» в 2003 году;
 2003 год — Люди (Humans), номинант премии «Хьюго» в 2004 году;
 2003 год — Гибриды (Hybrids);
 2005 год — Мнемоскан (Mindscan), лауреат премии им. Д. Кэмпбелла в 2006 году;
 2008 год — Жить дальше (Rollback), номинант премии «Хьюго» в 2008 году;
 2009 год — Wake;
 2010 год — Watch;
 2011 год — Wonder;
 2012 год — Триггеры (Triggers);
 2013 год — Red Planet Blues;
 2016 год — Квантовая ночь (Quantum Night);

Награды 
 1995 год — Премия «Небьюла» в номинации Роман (Novel) за Смертельный эксперимент (The Terminal Experiment), 1995 года.
 2003 год — Премия «Хьюго» в номинации Роман (Novel) за Гоминиды (Hominids) 2002 года.
 2006 год — Мемориальная премия им. Джона Кэмпбелла за лучший НФ-роман Mindscan (2005 год).
 Премия «Аврора» () Роберту Сойеру вручалась (в номинации Best Long Work in English):
 1991 год: за Золотое руно;
 1995 год: за Смертельный эксперимент;
 1996 год: за Старплекс;
 1999 год: за Flashforward;
 2005 год: за Relativity;
 2007 год: за Biding Time.
 2014 год — Мемориальная премия Эдварда Э. Смита (общие заслуги)

Русские переводы 
На русском языке вышло несколько романа Роберта Сойера: Смертельный эксперимент в 2000 году (переиздан в 2010 году под названием Обрести бессмертие), Вспомни, что будет в 2010 году, Неандертальский параллакс в 2014 году и Квантовая ночь в 2019 году. Ещё ряд романов существуют в любительских переводах, свободно распространяемых в Интернете.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Роберта Сойера
 

Писатели-фантасты Канады
Писатели-фантасты США
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Небьюла»
Английские писатели
Писатели XX века
Писатели XXI века
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Выпускники Университета Райерсона
Лауреаты премии Артура Эллиса